Paralitherizinosaurus japonicus — вид ящеротазових динозаврів з родини теризинозаврів, що існував у пізній крейді в Східній Азії. Описаний у 2022 році.

Історія дослідження 

Скам'янілі рештки динозавра знайдено у вересні 2000 року у відкладеннях формації Осушінай у місті Накагава на острові Хокайдо на півночі Японії. Зразок складався з часткового шийного хребця та І п'ясткової кістки, проксимальних кінців І та ІІ пальців та майже повного ІІІ пальця правої лапи. Рештки описані у 2008 році як невизначений маніраптор. У 2022 році Кобаяші з командою описали на основі решток новий рід та вид теризинозаврид. Цей таксон є першим відомим теризинозавром з Японії.

Класифікація

Примітки 

Теризинозавриди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 2022